Ла Росарија има више значења:

 Ла Росарија (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Росарија (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику